Чернев — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Чернев — деревня в Храковичском сельсовете Брагинского района Гомельской области Беларуси.
 Чернев — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Чернев — летописный город в Киевском княжестве, ныне село Черногородка Макаровского района Киевской области Украины.

Персоналии 
 Чернев, Герман Анатольевич (род. 1917) — советский лыжник и тренер по лыжным гонкам.
 Чернев, Егор Владимирович (род. 1985) — украинский предприниматель, общественный деятель. Народный депутат Украины IX созыва.
 Чернев, Леонид Евгеньевич (1954—2016) — российский предприниматель.
 Илья Чернев (настоящее имя Александр Андреевич Леонов; 1900—1962) — русский советский писатель и переводчик.
 Чернев, Ирвинг (1900—1981) — американский шахматист и автор.
 Чернева, Светлана Германовна (более известна под фамилией Пархоменко; род. 1962) — советская и российская теннисистка, теннисный тренер.

См. также 
 Чернево